Balsa (houtsoort), een houtsoort geleverd door de snel groeiende balsaboom
 Balsa (geslacht), een vlindergeslacht
 Balsa (Hongarije), een dorp in Hongarije
 Balsa (e-mailclient), de eerste e-mailclient van GNOME
 Tavira, ook Balsa genaamd, voormalige Romeinse havenstad in Portugal
 Balșa, een Roemeense gemeente in het district Hunedoara
 Balša I, een Servische edele uit het midden van de 14e eeuw
 Marcel Balsa (1909-1984), een Frans autocoureur